W Polsce 
 Kcynia – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim
 Kcynia – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim
 Kcynia – nieczynna stacja kolejowa w Kcyni, w powiecie nakielskim, w województwie kujawsko-pomorskim
 Kcynia – dawna gromada w powiecie szubińskim w województwie bydgoskim

 W Niemczech
 Eggesin – dawna nazwa miejscowości:

Zobacz też 
 Bitwa pod Kcynią (1656)
 Bitwa pod Kcynią (1770)
 Dekanat Kcynia